Алекса́ндров — болгарське та російське прізвище. Жіноча форма — Александрова.

Відомі носії

А 
 Александр Александров:
 Александр Александров (1951) — болгарський космонавт.
 Александр Александров (1975) — болгарський футболіст.
 Александр Александров (1984) — болгарський боксер, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Анатолій Александров:
 Александров Анатолій Ілліч (*1967) — російський боксер.
 Александров Анатолій Миколайович (1888—1982) — російський композитор, народний артист СРСР.
 Александров Анатолій Михайлович — український радянський футболіст.
 Александров Анатолій Петрович (1903—1994) — російський фізик, президент АН СРСР (1975—1986).
 Александров Андрій Володимирович — український автогонщик та інженер, майстер спорту міжнародного класу України
 Антон Александров (*1979) — болгарський письменник.
 Александров Аршак Семенович — радянський революціонер і партійний діяч
 Атанас Александров (1952—2004) — болгарський футболіст, нападник.

Б 
 Борис Александров:
 Александров Борис Вікторович — хокеїст і тренер, олімпійський чемпіон.
 Александров Борис Георгійович (1958—2019) — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту морської біології НАН України.
 Александров Борис Євгенович (*1936) — український актор.
 Александров Борис Капітонович (1889—1973) — російський гідротехнік, член-кореспондент АН СРСР.
 Александров Борис Олександрович (1905—1994) — російський композитор і хоровий диригент, народний артист СРСР.

В 
 Александров Вадим Костянтинович (*1950) — український живописець, графік.
 Александров Вадим Олексійович — радянський, російський та український футболіст
 Валентин Александров:
 Александров Валентин Вікторович (1916—1998) — хімік, доктор хімічних наук.
 Александров Валентин Георгійович (1946—2008) — болгарський політичний діяч, Міністр оборони Болгарії (1992—1994).
 Александров Василь Герасимович (1901—1996) — агрохімік, доктор сільськогосподарських наук.
 Александров Веніамін Веніамінович (1937—1991) — російський хокеїст.
 Віктор Александров:
 Александров Віктор Євгенович (1917—1992) — російський письменник.
 Александров Віктор Борисович (*1985) — казахський хокеїст.
 Володимир Александров:
 Александров Володимир Вікторович — український науковець
 Александров Володимир Іванович (1911—1951) — радянський винахідник, співавтор винайдення «Катюші».
 Александров Володимир Леонтійович (1894—1962) — радянський авіаконструктор.
 Александров Володимир Степанович (1825—1894) — український письменник і фольклорист.
 Александров Володимир Якович (1906—1995) — російський цитофізіолог.

Г 
 Александров Геннадій Михайлович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Александров Георгій Федорович (1908—1961) — російський філософ, академік АН СРСР.
 Григорій Александров:
 Александров Григорій Васильович (1903—1983) — російський кінорежисер, Народний артист СРСР.
 Александров Григорій Євдокимович (1907—1976) — російський архітектор.
 Александров Григорій Семенович (1904—1990) — український кінооператор, Заслужений діяч мистецтв УРСР.

Д 
 Даніель Александров (1991) — болгарський борець греко-римського стилю, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, бронзовий призер Європейських ігор.
 Деніслав Александров (1997) — болгарський футболіст.
 Александров Денис Олегович (1992) — український футболіст, нападник.
 Александров Дмитро Вадимович (Дмитро «Bobeen» Александров;  27 грудня 1973) — український музикант, саксофоніст, композитор, бендлідер.

Є 
 Євген Александров
 Александров Євген Сергійович (*1982) — російський хокеїст, нападник.
 Александров Євген Сашов (*1988) — болгарський футболіст, воротар.
 Александров Єфим Борисович (*1960) — український актор, режисер.

І 
 Іван Александров:
 Іван Александров — молдовський та ізраїльський борець греко-римського стилю
 Александров Іван Гаврилович (1875—1936) — російський інженер і вчений у галузі енергетики та гідротехніки.
 Александров Ігор Олександрович (1956—2001) — український журналіст зі Слов'янська.
 Александров Ілля Федорович (Інокентій, 1793—1869) — єпископ РПЦ.

Л 

 Александров Леонід Наумович (1923) — радянський фізик.

К 

 Александров Костянтин Іванович (1912—1980) — радянський дипломат.

М 
 Александров Микита Олексійович (1905—1971) — Герой Радянського Союзу (1944)
 Микола Александров:
 Александров Микола Дмитрович — російський літературознавець та літературний критик, теле-і радіоведучий
 Александров Микола Михайлович — радянський військовий діяч.
 Михаїл Александров (*1989) — болгарський футболіст півзахисник.
 Александров Михайло Миколайович (1932—1993) — український інженер, ректор Миколаївського кораблебудівного інституту.
 Міхаїл Александров (плавець) (*1985) — болгарський плавець.

О 
 :
 Олексій Александров:
 Александров Олексій Геннадійович (*1973) — білоруський шахіст.
 Александров Олексій Миколайович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

П 
 Павло Александров:
 Александров Павло Олександрович (1866—†1940) — видатний юрист Російської імперії.
 Александров Павло Сергійович (1896—1982) — російський математик, академік АН СРСР.
 Петар Александров — болгарський футболіст
 Александров Пилип Григорович (1907—1943) — удмуртський дитячий поет.

Р 
 Александров Руслан Юрійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Сергій Александров:
 Александров Сергій Миколайович (*1937) — український гірничий інженер, лауреат Ленінської премії, директор Гірничого інституту ДонНТУ.
 Александров Сергій Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Александров Сергій Павлович (1915—1963) — російський художник театру.
 Александров Сергій Сергійович (1906—1971) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант авіації.
 Александров Сергій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Александров Степан Васильович (1790-ті—1846) — український поет, батько письменника Володимира Александрова.
 Стоян Александров (*1949) — болгарський політичний діяч.

Т 
 Тодор Александров (1881—1924) — македонський та болгарський революціонер і політичний діяч.

Ф 
 Феофан (Александров) — професор Чернігівської духовної семінарії, професор богослов'я Казанського університету, духовний композитор

Ю 
 Юрій Александров:
 Александров Юрій Володимирович (1934—2016) — український астроном.
 Александров Юрій Олександрович (*1988) — російський хокеїст, захисник.

Ч 
 Чудомир Александров (1936—1998) — болгарський політик-комуніст.

Інше 

 Александров — місто, Владимирська область, Росія.
 2711 Александров — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Александрова
 Александр
 Александер
 Александер (округ)
 Олександров:
 Олександров Анатолій Олександрович — ректор Московського державного технічного університету імені Баумана.
 Олександров Валерій Дмитрович — український науковець-фізик.
 Соколов-Олександров Віталій Олександрович — радянський, український кінооператор.

Примітки 

Російські прізвища